Муниципальное образование Юровское — сельское поселение в составе Грязовецкого района Вологодской области.
Центр — деревня Юрово.

Расположено на западе района. Граничит:
 на востоке с Ростиловским и Перцевским муниципальными образованиями,
 на севере и западе с Вологодским районом
 на юге с Ярославской областью.

История 
С момента образования Грязовецкого района в 1929 году на территории современного Перцевского сельского поселения существовало несколько сельсоветов, состав которых неоднократно менялся.

В 1929 году в Грязовецком районе были созданы Степуринский, Жилинский и Шильмяшевский сельсоветы. В 1932 году при расформировании Вологодского района в Грязовецкий район были переданы Брюховский, Пухитский и Заболотский сельсоветы.

В 1954 году Пухитский и Брюховский сельсоветы были объединены в Пухитский, в 1960 году Заболотский и Степуринский сельсоветы объединились в Заболотский, в 1966 году из Жилинского и Шильмяшевского сельсоветов был создан Покровский сельсовет.

В 1979 году Пухитский сельсовет был переименован в Минькинский, а Зоболотский — в Юровский.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Юровского муниципального образования находились:
 Юровский сельсовет с центром Юрово (ОКАТО 19 224 828, 30 населённых пунктов) ,
 Минькинский сельсовет с центром Минькино (ОКАТО 19 224 872, 33 населённых пункта),
 Покровский сельсовет с центром Скородумка (ОКАТО 19 224 868, 28 населённых пунктов).

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было образовано Юровское муниципальное образование, в состав которого вошли Юровский, Минькинский и Покровский сельсоветы. Согласно архивных данных Грязовецкого муниципального района первой главой МО Юровское стала Федосова Нина Борисовна.

Экономика 
Основные предприятия — племзавод-колхоз им. 50-летия СССР и Грязовецкий перерабатывающий завод.

На территории муниципального образования работают 5 отделений связи, средняя, 2 общеобразовательные и 2 начальные школы, 4 детских сада, 5 библиотек, 6 медицинских учреждений, магазины.

Достопримечательности 

В деревне Покровское расположена усадьба дворянского рода Брянчаниновых. Сын основателя усадьбы, Дмитрий Александрович Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский, причислен к лику святых.

В Покровском сохранился «Старый парк» площадью 5 га, заложенный А. С. Брянчаниновым в 1810 году. В 2006 году он был внесён в перечень памятников природы областного значения. Другой парк, посаженный П. А. Брянчаниновым в 1813 году, расположен в Юрове.

На восточном берегу Комельского (Никольского) озера в XVI веке была основана Николаевская Озерская пустынь. По преданию, основатель пустыни Стефан Комельский высадил рядом с монастырём рощу из 300 сосен, которая существует и сейчас. В деревнях Попово, Васильевское, Коротыгино, Сестрилка, Куксимово, Дудкино можно увидеть вековые деревья редких видов и пруды, которые напоминают о бывших здесь парках.

В деревне Покровское действует храм Покрова Пресвятой Богородицы, в Скородумке — Успения Божией Матери.

В советские годы в усадьбе располагался санаторий «Октябрьские всходы».

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входят 89 населённых пунктов, в том числе:
 84 деревни,
 4 села,
 1 хутор.

Населённые пункты, упразднённые 02.05.2020

Примечания

Ссылки 
 Юровское муниципальное образование на сайте администрации Грязовецкого района

Муниципальные образования Грязовецкого района
Сельские поселения Вологодской области